Maumeta (Mau-Meta) ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Osttimor: 

 Maumeta (Remexio), Suco im Verwaltungsamt Remexio (Gemeinde Aileu)
 der Hauptort des Sucos Maumeta (Remexio), siehe Tuqueu (Ort)
 Maumeta (Bazartete), Suco im Verwaltungsamt Bazartete (Gemeinde Liquiçá)
 Vila Maumeta, Suco im Verwaltungsamt Atauro (Gemeinde Dili)
 Mau-Meta (Maquili), Aldeia im Suco Maquili, Verwaltungsamt Atauro (Gemeinde Dili)
 Mau-Meta (Ort, Maquili), Ort in der gleichnamigen Aldeia auf Atauro